XJ6 steht für:

 ein Automodell von Jaguar, siehe Jaguar XJ (Mark I)
 ein Motorradmodell von Yamaha, siehe Yamaha XJ6